Това е списък на резултатите на националният отбор по футбол Германия и Западна Германия на Европейски първенства по футбол. Европейското първенство по футбол на УЕФА е основното футболно състезание на мъжките национални отбори по футбол, управлявани от УЕФА (Съюзът на европейските футболни асоциации). Провежда се на всеки четири години от 1960 година, през четната година между турнирите на Световната купа, първоначално се нарича Купата на европейските нации на УЕФА, променяйки сегашното си име през 1968 година. Германия участва на тринадесет издания на Европейски първенства по футбол, като е националният представител с най-много изиграни състезания. Първото ѝ участие е през 1972 година в Белгия, като веднъж е и домакин през 1988 година, когато не успява да вземе трофея. Националният отбор по футбол на Германия има само три отсъствия от турнира; в първите две издания на шампионата на Европейските нации отказва участие, докато в Италия 1968 година не успява да се класира за финалната фаза.

В 13-те си участия, Германия достига достига 9 четвъртфинала, 9 полуфинала и 6 финала, като 3 пъти става шампион: 1972, 1980, 1996 и печели по още 3 пъти бронзови и сребърени медали. Германия е позиционирана заедно с Испания като най-успешният европейски отбор по брой титли и този, който е изиграл най-много финали. Отборът на Германия е на първо място във вечната ранглиста на Европейските първенства по футбол. До Евро 2020, Германия изиграва рекордните 53 двубоя, в които постига рекордните 27 победи, 13 равенства и 13 поражения. Освен това, отборът на Германия държи рекордите за най-много спечелени точки (83) и за най-много отбелязани голове в историята на турнира: 78, при 55 допуснати, което означава и третата най-добра голова разлика +23. По отношение на резултатите, най-изразителни са победите срещу СССР на финала на Европейското първенство през 1972 година, над Русия на турнира от 1996 година в Англия и над Словакия на Евро 2016 във Франция, всичките с по 3:0. От друга страна, най-голямата загуба, която Германия инкасира, е 0:3 от Португалия на Евро 2000.

Що се отнася до голмайсторите, Мирослав Клозе със своите 16 гола е най-резултатният футболист на Германия в квалификациите на този турнир, докато Юрген Клинсман и Марио Гомес са най-резултатните футболисти на бундестима на финалните турнири, с по 5 гола. Докато по брой мачове също Мирослав Клозе и Лукас Подолски водят общия списък с 36 срещи, а във финалните етапи Бастиан Швайнщайгер е с 18 двубоя.

Крайна статистика

Отличия

Представяне по турнири 

*Обозначава равенства, включително в двубои след продължения, решени при наказателни удари.
**Червената граница показва, че турнирът е проведен на родна земя.
***Обозначава голмайсторът на турнира.

Вечна ранглиста

Брой участия по етапи

По опонент

Почетни листи

Мачове

Голмайстори

Участия

Най-големи победи

Най-големи загуби

Бележки

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на германският футболен съюз
 Официален сайт на УЕФА

Списъци